Stortingsvalet i Norge 1957 hölls 7 oktober 1957. Valet blev en stor seger för Arbeiderpartiet som behöll sin majoritet i Stortinget. Gerhardsens regering fick fortsätta efter valet. Det var 150 mandat som skulle fördelas mellan de olika partierna.

Valresultat 

1957 i Norge
1957
Norge